Noa o NOA puede referirse a:

Lugares 
 Noroeste argentino, una región argentina.
 Región del Noroeste Argentino.

Personas 
 Ajinoam Nini, conocida en Europa por su nombre artístico Noa, cantante israelí.

Organizaciones y empresas 
 Movimiento de Países No Alineados.
 Olympic Air, por su código OACI.

Embarcaciones
 USS Noa, nombre utilizado por dos buques de guerra de la Armada de los Estados Unidos:
 USS Noa (DD-343), destructor, asignado en 1921, convertido en transporte y hundido en un accidente en 1944.
 USS Noa (DD-841), destructor asignado en 1946, dado de baja en 1975 y transferido a España, donde sirvió con el nombre Blas de Lezo (D-65) hasta 1991.

Plantas
 Agave victoriae-reginae, del desierto mexicano.